Vaiz steht für:
 Vaiz, türkische Schreibweise von Wāʿiẓ, islamischer Prediger

Vaiz ist der Familienname folgender Personen:
 Eşref Vaiz (bl. 2005), türkisch-nordzyprischer Politiker, Minister unter Ferdi Sabit Soyer

 ist das botanische Autorenkürzel folgender Person:
 John Reynolds Vaizey (1862–1889), britischer Botaniker und Pflanzensammler